Boldog steht für die Orte:

Boldog (Slowakei), Gemeinde im Okres Senec, Slowakei
Boldog (Ungarn), Gemeinde im Komitat Heves, Ungarn